El Wilhelmus (Luxemburguès: De Wilhelmus) és l'himne del Gran Ducat de Luxemburg. La lletra va ser escrita per l'escriptor nacional Nik Welter sobre una melodia tradicional.

Lletra

Vegeu també 
 Ons Heemecht - Himne Nacional de Luxemburg

Referències

Enllaços externs 
 The Grand Ducal Family of Luxembourg - Information about The Grand Ducal Family of Luxembourg, including the royal anthem De Wilhelmus.

Himnes
Música de Luxemburg